Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2001 wurde in der Zeit vom 21. August 1999 bis zum 28. November 2000 ausgetragen. Zum letzten Mal wurde das Endturnier von der UEFA erst nach Abschluss der Qualifikationsspiele vergeben. Die Wahl fiel auf Deutschland.

Modus 
Insgesamt nahmen 33 Nationalmannschaften an der Qualifikation teil. Die Mannschaften wurden in zwei Kategorien eingeteilt. Die Mannschaften der Kategorie A kämpften um die Plätze bei der Europameisterschaft 2001, während die Mannschaften der Kategorie B um den Aufstieg in die Kategorie A kämpften.

In der Kategorie A spielten 16 Mannschaften, die in vier Gruppen zu je vier Mannschaften eingeteilt wurden. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft zweimal gegen jede andere. Die Gruppensieger waren automatisch für die Europameisterschaft qualifiziert. Die Gruppenzweiten und – dritten ermittelten in Hin- und Rückspiel vier weitere Teilnehmer. Die Gruppenletzten spielten mit den Gruppensiegern der Kategorie B in Hin- und Rückspiel um den Verbleib in der Kategorie A.

In der Kategorie B spielten die restlichen 17 Mannschaften, die in drei Gruppen zu je vier und einer Gruppe zu fünf Mannschaften eingeteilt wurden. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft zweimal gegen jede andere. Die Gruppenersten spielten mit den Gruppenletzten der Kategorie A in Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Kategorie A.

Bosnien-Herzegowina und Israel nahmen erstmals an der Qualifikation teil. 
Dafür beteiligten sich Bulgarien und die Färöer-Inseln dieses Mal nicht an den Ausscheidungsspielen.

Kategorie A

Gruppe 1

|}

Gruppe 2

|}

Gruppe 3

|}

Gruppe 4

|}

Playoff 
Die Gruppenzweiten und -dritten ermittelten in Hin- und Rückspiel vier weitere Teilnehmer. Die fett markierten Mannschaften hatten sich qualifiziert.

|}

Kategorie B

Gruppe 5

|}

Gruppe 6

|}

Gruppe 7

|}

Gruppe 8

|}

Relegation 
Die Gruppenletzten der Kategorie A und die Gruppenersten der Kategorie B ermittelten in Hin- und Rückspiel vier Mannschaften, die bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2003 in der Kategorie A spielten. Die fett markierten Mannschaften hatten sich qualifiziert.

|}

Trivia 
 Norwegen schaffte es als zweite Mannschaft in der Geschichte der EM-Qualifikation, alle Spiele ohne Gegentor zu gewinnen.

Qualifikation 2001
Fußballveranstaltung 2000
Fußballveranstaltung 1999